Nagato kan avse:

 Nagato (stad) – en stad i den japanska prefekturen Yamaguchi
 Nagato (provins) – en tidigare provins i Japan
 Nagatoklass – en klass av japanska slagskepp
 Nagato (slagskepp) – ett japanskt slagskepp
 Nagato Yuki-chan no shohshitsu – en seinen-manga